Сезон 2015 – 16 е 118-ия и 9-и пореден сезон на Ювентус в италианския футболен елит. Освен в Серия А, отбора участва в Купата на Италия 2015 – 16, както и в Шампионска лига 2015/16.

Състав

Информация за състава 
Играчите и номерата на отборите са актуализирани последно на 18 септември 2015 г.

Бележка: Флаговете показват националния отбор, както е определено в правилата за допустимост на ФИФА. Играчите могат да притежават повече от една националност извън FIFA.

Трансфери

Привлечени

Лято 2015

Напуснали

Други привлечени

Други напуснали 

Общ разход: €125,700,000

Общи приходи: €74,000,000

Нетен доход:  €51,700,000

Зима 2015–16

Привлечени

Напуснали 

Общ разход: €6,000,000

Общи приход: €0

Нетен доход:  €6,000,000

Предсезонна поготовка

Суперкупа на Италия

Серия А 
Новият сезон в Серия А започва на 22 август 2015 г. Първият мач на Ювентус е на 23 август.

Шампионска лига

Групова фаза

Осминафинал

Купата на Италия

Голмайстори

Дисциплинарни показатели

Спечелени състезания 
  Серия А
  Купа на Италия
  Суперкупа на Италия

Източници 

Футболни отбори през сезон 2015/16
2015/16